Джулфалакян Арсен Левонович — вірменський борець, чемпіон світу, олімпійський медаліст, визнаний найкращим спорсменом Вірменії 2012 року.
 Джулфалакян Левон Арсенович — радянський борець греко-римського стилю вірменського походження, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон Європи, переможець Кубку світу, чемпіон Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби.